Al Hudud ash Shamaliyah (arabiska: منطقة الحدود الشمالية) är en provins i norra Saudiarabien, gränsande till Irak.

Externa länkar 
 Arab Decision

Saudiarabiens provinser